Molekulska formula -{C16H26N2O3}- se može odnositi na:

 Proksimetakain
 Propoksikain